

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Homestead – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade
 Homestead – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Ray
 Homestead – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Catron
 Homestead – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Homestead – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Florence
 Homestead – obszar niemunicypalny w stanie Oklahoma, w hrabstwie Blaine

Gminy 
 Homestead (ang. Homestead Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Chase
 Homestead (ang. Homestead Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Benzie
 Homestead (ang. Homestead Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Homestead (ang. Homestead Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Homestead (ang. Homestead Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Florence

Inne znaczenia 
 Homestead Records – wytwórnia płytowa
 Homestead-Miami Speedway – tor wyścigowy w Homestead

Zobacz też 
 Barkly Homestead